Mission Bells – cortometraggio del 1913 diretto da David Miles
Mission Bells – cortometraggio del 1913 prodotto dalla American Film Manufacturing Company
Mission Bells – cortometraggio del 1928 prodotto dalla Colorart Pictures Inc.